Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 1895 war ein Tenniswettbewerb in London.

Nachdem Titelverteidiger Joshua Pim nicht angetreten war, holte sich Wilfred Baddeley über einen Sieg im All-Comers-Finale gegen Wilberforce Vaughan Eaves seinen dritten und letzten Titel.

Challenge Round

All-Comers-Wettbewerb

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Quelle 
 J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 200, ISBN 0-00-711707-8, S. 252.

Herreneinzel
1895